Васи́лий Черня́вский:
 Чернявский, Василий Ефимович (1922—1996) — Герой Советского Союза (1943).
 Чернявский, Василий Никифорович (в монашестве Варлаам; 1819—1889) — епископ Минский и Туровский Варлаам.
 Чернявский, Василий Тимофеевич (1850—1932) — генерал от артиллерии Русской императорской армии, начальник Константиновского артиллерийского училища, затем — начальник Михайловской артиллерийской академии и артиллерийских училищ. Член Военного совета Российской империи.